de vroeger gangbare aanduiding voor een onwettig of buitenechtelijk kind
 een dier met ouders van verschillende soorten of rassen, zie hybride
 Bastaard (film) Belgische film uit 2019